Mårten Landahl kan syfta på:

* Mårten Landahl (1797–1858), svensk präst
 Mårten Landahl (1927–1999), svensk fysiker